Николай Илиев може да се отнася за:

 Николай Илиев (футболист)
 Николай Илиев (актьор)